Полярний експрес:
 Полярний експрес (роман) — дитяча книга американського письменника Кріса Ван Олсбурга. Вперше видана в 1985 році.
 Полярний експрес — різдвяний дитячий мультфільм режисера Роберта Земекіса, за книгою Кріса Ван Оллсбурга, який вийшов у 2004 році.
 Полярний експрес (саундтрек) — саундтрек Алана Сільвестрі до мультфільму Роберта Земекіса.
 Полярний експрес (гра) — комп'ютерна гра 2004 року за мотивами однойменної стрічки та книги.

Північний експрес - поїзд Укрзалізниці.